Нора има више значења:
 Нора (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Нора (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Нора (Вајмар), је општина у њемачкој савезној држави Тирингија
 Нора (Випер), је општина у њемачкој савезној држави Тирингија
 Нора (ТВ филм) из 1975. године
 Нора (драма), драма Хенрика Ибзена
 Самоходна хаубица 155 mm Нора Б-52
 Топ хаубица М84 Нора